Next Generation Adelaide International 2008 – tenisowy turniej ATP z cyklu Next Generation Adelaide International rozgrywany w dniach 28 grudnia 2007–5 stycznia 2008 roku w Adelaide na kortach twardych o puli nagród 465 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Australii